Targa kan avse:

 Targa – ett varumärke för den finländska båttillverkaren Botnia Marin AB
 Targa (cabriolet) – en typ av cabriolet och ett varumäke som ägs av Porsche 
 Targa (dataföretag) – ett tyskt företag
 Targabåge – en konstruktion på öppna båtar som formar en förhållandevis smal ram över sittbrunnen
 Targa Florio – en biltävling
 .tga – ett filformat för rastergrafik